V4 puede referirse a:

 Ford Taunus V4, motor de pistones de 1962;.
 V4, área visual cortical de la corteza visual;ñ.
 Grupo de Visegrado, una alianza de cuatro países centroeuropeos: Hungría, Polonia, la República Checa y Eslovaquia.